Østby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østby (Vivild Sogn) – en bebyggelse i Vivild Sogn, Norddjurs Kommune
 Østby (Selsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Selsø Sogn, Frederikssund Kommune